Nikola I., ruski car
 Nikola I., papa
 Nikola I., zagrebački biskup (1350. – 1356.)
 Nikola I. Petrović Njegoš